74. edycja piłkarskiego Pucharu Liechtensteinu. W sezonie 2018/19 trofeum zdobył .

Uczestnicy 

Do rozgrywek przystąpiło 7 klubów z Liechtensteinu:
 FC Balzers
 USV Eschen/Mauren
 FC Ruggell
 FC Schaan
 FC Triesen
 FC Triesenberg
 FC Vaduz
oraz ich drużyny rezerwowe.

Rozgrywki 
 Pierwsza runda
21, 22 i 28 sierpnia 2018

|}

 Druga runda
12 i 25 września 2018

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Liechtensteiner Fußballverband 

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Liechtensteinie
2019 w Europie